Le sigle VAE peut faire référence à :
 Vélo à assistance électrique ;
 Valorisation des acquis de l'expérience, en Communauté française de Belgique, procédure facilitée d'admission à l'université d'adultes désireux d'entreprendre des études universitaires ;
 Validation des acquis de l'expérience, en France.
 vice-amiral d'escadre, dans la Marine française.

Voir aussi 
 Vae Victis,
 la devise latine Vae Victis, malheur aux vaincus, prononcée initialement en 390  par le gaulois Brennus après avoir vaincu les Romains ;
 le groupe Vae Victis (rock identitaire français).

 En informatique, Vae Soli!, framework écrit en PHP, sous licence Creative Commons ;
 Magalie Vaé, chanteuse française.